Grand Theft Auto V — компьютерная игра в жанре приключенческого боевика, разработанная компанией Rockstar North и изданная Rockstar Games. Игрок может свободно бродить по открытому миру вымышленного городка Лос-Сантос, штат Сан-Андреас. Впервые игра была анонсирована 25 октября 2011 года и вызвала широкий отклик. На премии Spike Video Game Awards 2012 была признана самой ожидаемой игрой. Релиз игры на платформах PlayStation 3 и Xbox 360 состоялся 17 сентября 2013 года, на PlayStation 4 и Xbox One — 18 ноября 2014 года, и на Microsoft Windows — 14 апреля 2015 года. По данным сайта Metacritic, средняя оценка игры составляет 97 баллов для PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4 и Xbox One. В течение двадцати четырёх часов после релиза Grand Theft Auto V было продано около 11,21 миллиона копий. Всего за три дня игра преодолела рубеж продаж в 1 миллиард долларов. Благодаря этому Grand Theft Auto V стала самым быстропродаваемым развлекательным продуктом в истории.

Grand Theft Auto V возглавила рейтинги лучших игр 2013 года журналов CNET, Edge, Golden Joystick Awards, Machinima's Inside Gaming, Spike VGX, Slant Magazine и Time. Также её признали «Лучшей игрой для консоли Xbox» по версии сайта Canada.com, GameSpot и IGN. Игра была удостоена звания «Самая захватывающая игра» на Inside Gaming Awards и «Лучшая британская игра» на премии BAFTA. Персонажи Тревор Филипс и Ламар Дэвис были отмечены в номинациях, причём последнего сайт Giant Bomb признал лучшим персонажем. Также наградами удостоился саундтрек к игре.

Многопользовательский онлайн-режим Grand Theft Auto Online был признан «Лучшим мультиплеером» по версии GameTrailers и IGN. Также Online получила номинацию «Полное разочарование» от издания GameRevolution и Hardcore Gamer. На 14-й премии Game Developers Choice Awards Grand Theft Auto V победила в номинации «Лучшие технологии». Также наградами удостоились графический и художественный дизайн игры. На IGN's Best of 2013 Awards игра получила несколько наград: «Лучшая графика для Xbox 360», «Лучший звук для Xbox 360», а также «Лучшая экшн-игра для Xbox 360», PlayStation 3 и т. д.

Награды и номинации

Примечания 

 Комментарии

 Источники

Ссылки 
 Официальный сайт

Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V